Buchhöhe  steht für: 
 Buchhöhe (Schönheide), Ortsteil der Gemeinde Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Buchhöhe, Name eines Berges () südlich des Hengstkopfes im Spessart, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Buchhöhe, Name einer Straße in der Gemeinde Retzstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern